

Міський стадіон (Гянджа)
 Міський стадіон (Ленкорань)

Міський стадіон (Борисов)
 Міський стадіон (Молодечно)
 Міський стадіон (Слуцьк)

Міський стадіон (Баня-Лука)
 Міський стадіон (Бановичі)
 Міський стадіон (Бієліна)
 Міський стадіон (Прієдор)

Міський стадіон (Бобо-Діуласо)
 Міський стадіон (Уагадугу)

Міський стадіон (Вагаршапат)
 Міський стадіон (Ґюмрі)

Міський стадіон (Вільянді)
 Міський стадіон (Курессааре)
 Міський стадіон (Йихві)
 Міський стадіон (Раквере)

Міський стадіон (Акко)
 Міський стадіон (Кір'ят-Шмона)

Міський стадіон (Джяковиця)
 Міський стадіон (Гнілане)
 Міський стадіон (Подуєво)
 Міський стадіон (Подуєво)
 Міський стадіон (Приштина)

Міський стадіон (Алітус)
 Міський стадіон (Гаргждай)
 Міський стадіон (Пакруоїс)
 Міський стадіон (Шяуляй)

Міський стадіон (Кичево)
 Міський стадіон (Кратово)
 Міський стадіон (Тетово)
 Міський стадіон (Штип)

Міський стадіон (Александрув-Куявський)
 Міський стадіон (Бельсько-Бяла)
 Міський стадіон (Білосток)
 Міський стадіон (Бродниця)
 Міський стадіон (Вроцлав)
 Міський стадіон (Гливиці)
 Міський стадіон (Гнезно)
 Міський стадіон (Голенюв)
 Міський стадіон (Гостинін)
 Міський стадіон (Грудзьондз)
 Міський стадіон «Гутник» (Краків)
 Міський стадіон (Елк)
 Міський стадіон (Ельблонг)
 Міський стадіон (Каліш)
 Міський стадіон (Кельці)
 Міський стадіон (Кендзежин-Козьле)
 Міський стадіон (Кетш)
 Міський стадіон (Ключборк)
 Міський стадіон (Кнурув)
 Міський стадіон (Козениці)
 Міський стадіон (Краків)
 Міський стадіон (Кутно)
 Міський стадіон (Легниця)
 Міський стадіон (Любавка)
 Міський стадіон (Любань)
 Міський стадіон (Люблін)
 Міський стадіон (Любонь)
 Міський стадіон (Мендзижеч)
 Міський стадіон (Оструда)
 Міський стадіон (Пельплін)
 Міський стадіон (Пйонкі)
 Міський стадіон (Плоцьк)
 Міський стадіон (Познань)
 Міський стадіон (Пуцьк)
 Міський стадіон (Радом)
 Міський стадіон (Рибник)
 Міський стадіон (Ряшів)
 Міський стадіон (Сважендз)
 Міський стадіон (Свіноуйсьце)
 Міський стадіон (Слупца)
 Міський стадіон (Старгард)
 Міський стадіон (Сувалки)
 Міський стадіон (Тарнів)
 Міський стадіон (Тихи)
 Міський стадіон (Торунь)
 Міський стадіон (Хойниці)
 Міський стадіон (Холм)
 Міський стадіон (Ченстохова)
 Міський стадіон (Шпротава)
 Міський стадіон (Щецин)
 Міський стадіон (Явожно)
 Міський стадіон (Яніково)
 Міський стадіон (Яроцин)
 Міський стадіон (Ястшембе-Здруй)

Міський стадіон (Барселуш)

Міський стадіон (Ботошані)
 Міський стадіон (Буфтя)
 Міський стадіон (Римніку-Вилча)

Міський стадіон (Ізола)
 Міський стадіон (Птуй)

Міський стадіон (Іваніца)
 Міський стадіон (Кикинда)
 Міський стадіон (Кралєво)
 Міський стадіон (Новий Пазар)
 Міський стадіон (Суботиця)
 Міський стадіон (Ужице)

Міський стадіон (Тернопіль)

Інші 
 Міський стадіон (Беране)
 Міський стадіон (Кімчхек)
 Міський стадіон (Копривниця)
 Міський стадіон (Ловеч)
 Міський стадіон (Пекіні)
 Міський стадіон (Тайбей)
 Міський стадіон (Верія)